Burrill Bernard Crohn (1884-1983), gastroenteròleg estatunidenc.
 Malaltia de Crohn, malaltia inflamatòria intestinal.